Тополь — род древесных растений семейства Ивовых.

Персоналии 
 Тополь, Александр Мефодьевич (1943—1992) — российский фаготист и музыкальный педагог, заслуженный артист РСФСР.
 Тополь, Эдуард Владимирович (род. 1939) — русский писатель, драматург, киносценарист.
 Тополь, Хаим (1935—2023) — израильский и американский актёр, сценарист и продюсер.
 Топол, Яхим (род. 1962) — чешский писатель.

Техника 
 «Тополь» — стратегический мобильный комплекс 15П158 с ракетой 15Ж58 (РС-12М) на базе трёхступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты (РТ-2ПМ).
 «Тополь-М» — стратегический мобильный комплекс с ракетой 15Ж65 (РС-12М2).
 «Тополь-Э» — комплекс радиоэлектронной борьбы.

Топонимы 
 «Тополь» — жилой массив в городе Днепр, Украина